Anatolij Zinčenko – ex calciatore sovietico
 Andrej Zinčenko – ex ciclista su strada russo
 Oleksandr Zinčenko – calciatore ucraino